Plantas
 Guaxima - denominação comum a diversos arbustos da família das malváceas. 
 Urena lobata 
 Hibiscus brasiliensis
 Hibiscus tiliaceus
 Guazuma ulmifolia
 Sida rhombifolia
 Helicteres ovata
  Malvastrum coromandelianum
 Sida

 Guaxima - erva perene do gênero Piper.

Topônimo
 Guaxima - distrito do município de Conquista, Minas Gerais, Brasil.